

Wydarzenia 

 Antioch III Wielki poniósł klęskę pod Termopilami